Igor Rataj (né le  à Poprad en Tchécoslovaquie aujourd'hui ville de Slovaquie) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière en club
Il commence sa carrière en 1992 dans le club de sa ville natale le HK ŠKP Poprad qui fait alors partie du championnat Élite slovaque, l'Extraliga. Il quitte le club après 1998 pour rejoindre celui du champion en titre, le HC Slovan Bratislava. Il est récompensé à l'issue de cette dernière saison dans le club de sa ville natale par une sélection dans l'équipe type de la saison.

Avec le Slovan Bratislava, il joue ses premiers matchs en Coupe d'Europe. Il joue trois saisons complète dans la capitale slovaque et remporte son premier titre en 2000 avant de partir pour la Russie et le club Amour Khabarovsk de la Superliga pour un bout de la saison 2001-2002. Il ne joue qu'une douzaine de matchs avant de retourner dans la capitale slovaque pour y finir la saison et remporter un second titre de champion puis un troisième en 2003.

À la suite de ces trois titres, il quitte une nouvelle fois son pays pour jouer dans le championnat homonyme de tchèque, l'Extraliga. Après quelques matchs avec le club de HC Bílí Tygři Liberec, il joue le reste de la saison 2003-2004 avec HC Znojemsti Orli puis revient à Liberec pour deux nouvelles saisons.

En 2006-2007, il joue une dizaine de matchs pour le club de HC Lasselsberger Plzeň avant de finir la saison avec un des clubs de la capitale le Slavia Prague. En 2007-2008, il remporte le championnat avec le Slavia.

Trophées et honneurs personnels 
 Extraliga slovaque :
 Sélectionné dans l'équipe type en 1997-98
 Champion de Slovaquie avec HC Slovan Bratislava en 2000, 2002 et 2003
 Extraliga tchèque :
 Champion de République tchèque en 2008

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1992-1993|| HK ŠKP Poprad || Extraliga || 16 || 1 || 1 || 2 || || || || || || 
|-
|1993-1994 || HK ŠKP Poprad || Extraliga sl. || 33 || 9 || 6 || 15 || 16 || || || || || 
|-
|1994-1995 || HK ŠKP Poprad || Extraliga sl. || 29 || 6 || 11 || 17 || 36 || 3 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
|1995-1996 || HK ŠKP Poprad || Extraliga sl. || 42 || 17 || 15 || 32 || 46 || || || || || 
|-
|1996-1997 || HK ŠKP Poprad || Extraliga sl. || 47 || 18 || 24 || 42 || 58 || || || || || 
|-
|rowspan=2|1997-1998 || HK ŠKP Poprad || Extraliga sl. || 44 || 26 || 28 || 54 || 108 || || || || || 
|-
| HK 31 Kezmarok || 1.liga sl. || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || || 
|-
|1998-1999 || HC Slovan Bratislava || LEH || 6 || 1 || 0 || 1 || 4 || || || || || 
|-
|1998-1999 || HC Slovan Bratislava || Extraliga sl. || 51 || 18 || 26 || 44 || 46 || || || || || 
|-
|1999-2000 || HC Slovan Bratislava || Extraliga sl. || 42 || 21 || 20 || 41 || 34 || 8 || 2 || 2 || 4 || 22
|-
|2000-2001 || HC Slovan Bratislava || Extraliga sl. || 55 || 24 || 34 || 58 || 157 || 8 || 2 || 8 || 10 || 18
|-
|2001-2002 || Amour Khabarovsk || Superliga || 12 || 0 || 1 || 1 || 4 || || || || || 
|-
|2001-2002 || HC Slovan Bratislava || Extraliga sl. || 36 || 9 || 9 || 18 || 42 || || || || || 
|-
|2002-2003 || HC Slovan Bratislava || Extraliga sl. || 52 || 20 || 28 || 48 || 94 || 13 || 2 || 6 || 8 || 30
|-
|rowspan="2"|2003-2004 || HC Liberec || Extraliga tch. || 9 || 2 || 2 || 4 || 12 || || || || || 
|-
|HC Znojemsti Orli || Extraliga tch. || 40 || 11 || 11 || 22 || 74 || 7 || 1 || 2 || 3 || 24
|-
|2004-2005 || HC Liberec || Extraliga tch. || 50 || 8 || 14 || 22 || 46 || 12 || 4 || 2 || 6 || 14
|-
|2005-2006 || HC Liberec || Extraliga tch. || 52 || 19 || 12 || 31 || 66 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|rowspan="2"|2006-2007 || HC Plzen || Extraliga tch. || 10 || 2 || 1 || 3 || 14 || || || || || 
|-
|HC Slavia Prague || Extraliga tch. || 38 || 13 || 8 || 21 || 38 || 6 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
|2007-2008 || HC Slavia Prague || Extraliga tch. || 52 || 10 || 10 || 20 || 91 || 19 || 3 || 1 || 4 || 22
|-
|rowspan=2|2008-2009 || HC Košice || Extraliga sl. || 14|| 2|| 6|| 8|| 26|| || || || || 
|-
|HK ŠKP Poprad|| Extraliga sl. || 40|| 17|| 20|| 37|| 72|| || || || || 
|-
|2009-2010 || HK ŠKP Poprad || Extraliga sl. || 47 || 11 || 13 || 24 || 64 || 5 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
|rowspan="3" | 2010-2011 || HK ŠKP Poprad || Extraliga sl. || 11 || 1 || 2 || 3 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| MHC Martin || Extraliga sl. || 13 || 4 || 0 || 4 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| MsHK Žilina || Extraliga sl. || 11 || 0 || 5 || 5 || 10 || 4 || 1 || 3 || 4 || 16
|-
| 2011-2012 || EK Zell am See || Nationalliga || 32 || 20 || 37 || 57 || 71 || 4 || 1 || 3 || 4 || 6
|-
|2012-2013 || EK Zell am See || INL || 29 || 25 || 28 || 53 || 44 || 5 || 3 || 3 || 6 || 36
|-
|2013-2014 || EK Zell am See || INL || 36 || 33 || 31 || 64 || 74 || 8 || 9 || 9 || 18 || 16
|-
|2014-2015 || EK Zell am See || INL || 27 || 17 || 24 || 41 || 76 || 8 || 5 || 12 || 17 || 18
|-
|2015-2016 || EK Zell am See || INL || 25 || 6 || 20 || 26 || 101 || 5 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
|2016-2017 || EK Zell am See || AlpsHL || 37 || 9 || 16 || 25 || 53 || - || - || - || - || -

Références

Naissance en janvier 1973
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur du HC Bílí Tygři Liberec
Joueur du HC Plzeň
Joueur du HC Slavia Prague
Joueur du HC Znojemští Orli
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du HK Poprad
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Poprad
Naissance en Tchécoslovaquie